Поиск — многозначный термин.

Значения 
 Поиск — стремление добиться чего-либо, найти что-либо, действия ищущего, направленные на получение нового или утерянного.
 Поиск (газета) — еженедельная научно-образовательная газета научного сообщества России, издающаяся с 1989 года.
 Поиск (издательство) — издательство, основанное в Чите в 1997 году.
 Поиск (журнал) — научно-методический журнал.
 Поиск (компьютер) — 16-разрядный персональный компьютер, выпускавшийся Киевским НПО «Электронмаш» с 1988 года.
 Поиск (модуль МКС) — модуль Российского сегмента Международной космической станции.
 Поиск (организация) — всероссийская общественная организация, созданная для восстановления и сохранения памяти о погибших в разные годы при выполнении воинского и служебного долга и жертвах политических репрессий.
 Поиск (клуб) — Одесская спелестологическая организация, с 1965 года занимающаяся комплексным исследованием Одесских катакомб, природных пещер, а также других подземных объектов Украины и зарубежья.
 Поиск (военное дело) — термин в военном деле, обобщающий совокупность мероприятий по обнаружению противника либо по получению о нём информации.
 Поиск (торговая сеть) — российская сеть магазинов по продаже бытовой и компьютерной техники.

В кино 
 «Поиск» (1948) — военная драма Фреда Циннеманна.
 «Поиск» (1968) — фильм Евгения Хринюка.
 «Поиск» (2004) — фильм бразильского режиссёра Хосе Фразао.
 «Поиск» (2018) — американский триллер Аниша Чаганти.

См. также 
 Поисковая система
 Разведпоиск
 Search